Ein Handelshafen ist ein Hafen für den Warenumschlag. Siehe auch Industriehafen.

Handelshafen bezeichnet 
 den Handelshafen Magdeburg
 den Handelshafen Mannheim, siehe Hafen Mannheim
 den Handelshafen Düsseldorf, siehe Hafen (Düsseldorf)
 den Handelshafen Worms, siehe Hafen Worms
 das westliche Becken des Hafens der Stadt Leer (Ostfriesland)
 den ehemaligen Bremer Ortsteil Handelshäfen, heute Überseestadt